Leslie steht für:
 Clan Leslie, schottischer Clan
 Leslie (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Leslie (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Leslie (Adelsgeschlecht), österreichisches Grafengeschlecht
 Leslie (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Leslie-Lautsprecher, Effektgerät zur Klangveränderung
 Leslie Peak, Felsvorsprung im Kempland, Antarktika
 Goldene Leslie, Jugendbuchpreis
 Hurrikan Leslie, Wirbelstürme

Leslie ist der Name folgender Orte:

 Leslie (Schottland)
 Leslie (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Leslie (Arkansas)
 Leslie (Georgia)
 Leslie (Idaho)
 Leslie (Iowa)
 Leslie (Kentucky)
 Leslie (Louisiana)
 Leslie (Maryland)
 Leslie (Michigan)
 Leslie (Missouri)
 Leslie (Virginia)
 Leslie (West Virginia)
 Leslie (Wisconsin)
 Leslie Colonia, Texas
 Leslie Run, Pennsylvania

Siehe auch:
 Lesley
 Leslie Hill
 Leslie Township